Єлизаров () — російське прізвище. Походить від чоловічого імені Єлизар (Єлеазар — ( — «той, кому допомагає Бог»).

Відомі носії:
 Єлизаров Віктор Дмитрович (1911—1987) — український радянський архітектор, народний архітектор СРСР
 Єлизаров Володимир Миколайович (* 1974) — російський спортсмен (хокей з шайбою, футбол та хокей з м'ячем)
 Єлизаров Михайло Юрійович (* 1974) — російський письменник
 Єлизаров Олексій Костянтинович (1916—1988) — український організатор кіновиробництва
 Єлизаров Петро Олексійович (* 1955) — український кінооператор 
 Єлизаров Прокопій Кузьмович (?—1681) — солікамській воєвода в XVII столітті, в правління царя Олексія Михайловича
 Єлизаров Сергій Ігорович (1985) — російський хокеїст